Youngetta è un rettile estinto, appartenente ai procolofoni. Visse nel Triassico inferiore - medio (Induano - Anisico, circa 251 - 246 milioni di anni fa) e i suoi resti fossili sono stati ritrovati in Cina.

Descrizione
Questo piccolo animale doveva assomigliare, come tutti i procolofoni, a una tozza lucertola. Assomigliava molto al ben noto Procolophon, e come quest'ultimo possedeva un cranio triangolare se visto dall'alto. Eumetabolodon era caratterizzato da un cranio molto alto e corto, dalle orbite grandi e trapezoidali e dall'articolazione della mandibola in posizione molto arretrata. Il forame pineale era arrotondato, di media taglia e posto anteriormente al margine posteriore dell'orbita. Era presente un'incisura otica ben distinta. La specie tipo, Eumetabolodon bathycephalus, era caratterizzata da denti mascellari separati fra loro. Negli esemplari giovani i denti erano conici e allungati, mentre negli esemplari adulti erano ampi trasversalmente e dotati di due cuspidi.

Classificazione
Youngetta è un rappresentante dei procolofonidi, un gruppo di pararettili tipici del Triassico e di piccole dimensioni. In particolare, sembra che Eumetabolodon fosse un rappresentante derivato della famiglia, all'interno della sottofamiglia Procolophoninae. 

Youngetta è stata originariamente descritta come una nuova specie di Eumetabolodon, E. dongshengensis, sulla base di un cranio trovato nella formazione Shihtienfeng (Hindu - Olenekian) nella località di Wusilangou vicino a Dongsheng, anche nella Mongolia Interna. Tuttavia, Cisneros (2008) ha recuperato Eumetabolodon come polifiletico, con E. dongshengensis recuperato come membro di Theledectinae e le specie di tipo Eumetabolodon come strettamente correlate a Procolophon. Nella loro descrizione del nuovo procolofinide Eomurruna, Hamley et al. (2020) ha eretto il nuovo genere Youngetta per E. dongshengensis.

Di seguito è mostrato un cladogramma tratto dallo studio di Cisneros (2008):

Note

Bibliografia 
 J. L. Li (1983). "Tooth replacement in a new genus of procolophonid from the Early Triassic of China". Palaeontology. 26 (3): 567–583.
 Juan Carlos Cisneros (2008). "Phylogenetic relationships of procolophonid parareptiles with remarks on their geological record". Journal of Systematic Palaeontology. 6 (3): 345–366. doi:10.1017/S1477201907002350.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Procolofoni